Комплект маскировочной сети "Контраст" - техническое средство маскировки бронетехники украинского производства. По данным разработчиков, изделие является уникальным и не имеет аналогов в мире.

История 
Маскировочный комплект был разработан специалистами ХКБМ им. Морозова, Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, харьковским институтом автоматизированных систем и предприятием "Современные волоконные материалы" для снижения заметности основного боевого танка "Оплот".

После завершения испытаний, летом 2013 года комплект был официально принят на вооружение вооружённых сил Украины.

Поскольку представленный в июле 2013 года выставочный комплект был изготовлен в "тропической" камуфлированной расцветке, есть основания предполагать, что они могли быть предложены для танков «Оплот-Т» (478ДУ9-Т), изготовленных на экспорт для вооружённых сил Таиланда.

После аннексии Крыма в марте 2014 года находившееся в Севастополе предприятие "Современные волоконные материалы" оказалось под контролем России.

Сведений о производстве комплектов "Контраст" для вооружённых сил Украины в период после марта 2014 года не имеется.

В июне 2014 года комплект маскировочной сети "Контраст" уже не упоминался в перечне средств маскировки танка "Оплот".

Описание 
Маскировочная сеть изготовлена из двухслойной ткани с добавлением базальтовых волокон (это увеличило прочность изделия, устойчивость к истиранию, воздействию высоких температур и открытого пламени). По данным производителя, сеть устойчива к воздействию нефтепродуктов и смазочных масел, и снижает заметность техники в инфракрасном, радиотепловом и радиолокационном диапазоне.

Сообщается, что расцветка сети подбирается индивидуально для каждого комплекта (в зависимости от конкретного образца бронетехники и условий его применения).

Примечания 

Камуфляж
Военная продукция Украины
Т-84